Давимука Людмила Федорівна (1957) — українська співачка. Заслужена артистка України.
 Давимука Степан Антонович (1947) — український політик. Народний депутат України

Українські прізвища